Народный учитель — высшее почетное звание для преподавателей в ряде стран и регионов за особый вклад в образование.

Примеры:
 Народный учитель СССР
 Народный учитель (Российская империя)
 Народный учитель Российской Федерации
 Народный учитель Украины
 Народный учитель Республики Узбекистан
 Народный учитель Республики Татарстан
 Народный учитель Республики Беларусь
 Народный учитель Республики Марий Эл

См. Также 
 Заслуженный учитель
 Учитель года России